Três Rios (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Três Rios (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Tres Ríos, een stad (ciudad) en deelgemeente (distrito) van de gemeente (cantón) La Unión in Costa Rica